Шестако́вич — фамилия, образована от имени собственного и относится к распространенному типу польско-белорусских фамилий.

Известные носители 
 Шестакович, Виктория Викторовна (род. 1990) — российская спортсменка и тренер по синхронному плаванию, чемпионка мира.
 Шестакович, Юлия Викторовна (род. 1982) — российская спортсменка и тренер по синхронному плаванию, чемпионка мира и Европы.

См. также 
 Шостакович (значения)

Примечания